Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Clearwater (Florida)
 Clearwater (Kansas)
 Clearwater (Minnesota)
 Clearwater (Nebraska)
 Clearwater (South Carolina)
 Clearwater County (Idaho)
 Clearwater County (Minnesota)

Rivier:
 Clearwater River (Saskatchewan)